Wienerwald bezeichnet
 Wienerwald, ein Vorgebirge der Alpen im östlichen Niederösterreich und bei Wien
 Wienerwald (Gemeinde),  Gemeinde in Niederösterreich
 Biosphärenpark Wienerwald, Schutzgebiet im Wienerwald
Weiteres:
 Wienerwald (Restaurant), eine Restaurantkette für Geflügelspeisen 

Siehe auch:
 Geschichten aus dem Wienerwald (Begriffsklärung)